Урыв-Покровка — село в Острогожском районе Воронежской области. Административный центр Урывского сельского поселения.

Население

Улицы

История 
Село ранее называлось Урыв и в XVIII веке было местечком. Урыв получил своё название потому, что острог (деревянная крепость) была построена на крутом месте, над обрывом (урывом).

Село Урыв было основано в 1648 году как крепость в составе Белгородской защитной черты. Постройка Урыва началась в начале мая, и 4 июня 1648 года строительство было закончено.

Крепость Урыв располагалась на самом высоком месте и имела четырёхугольную форму общей длиной 258 метров и высотой 4 метра. Стены были построены из толстых дубов. Дубы были врыты в землю рядом один с другим. Южная стена крепости шла вдоль обрыва к Дону и была неприступной для врага. Для защиты западной, северной и восточной сторон были устроены тарасы — деревянные ящики набитые землёй. В стенах крепости имелись пять рубленных башен. Четыре башни были глухими, непроезжими, расположенными по углам, а пятая — проезжая. Она была в восточной стене. Руководил строительством стольник и воевода Данила Семёнович Яковлев. По окончании строительства крепости он писал царю Алексею Михайловичу:

… да по твоему Государеву указу на реке Дону, против татарского перелазу, на Урыве, устроил я Урывский Острог в стоячем дубовом лесу с обламы и со всеми крепостями, да пять башен, все покрыты тёсом. И в том остроге устроил я служилых людей сто человек детей боярских осадными дворами, и около острогу в слободах устроил дворами и пашенными землями и сенные покосы. Да меж реки Девицы и Урыва новоприбыльных детей боярских тридцать человек усадебными дворовыми месты и попомесными землями и сенные покосы устроил… А в остроге учинил 4 башни глухие да  проезжую, и башни покрыты тёсом, а на зелейную казну в остроге устроил погреб дубовый полтретья сажени. Да караульную избу у острогу с  поставил. А поставлен тот острог на горе в угожьем и в крепком и в усторожливом месте и от приходу воинских людей к заступе. А служилых людей в том остроге … на вечное житье детей боярских разных городов 

Сразу при основании Урыва в крепости был построен деревянный Покровский собор. В скором времени после заселения города на посаде была построена вторая церковь — Успенская.

В документах конца XVII века Урыв чаще упоминается как «острог», чем как «город», что говорит о его большем военно-стратегическом значении, чем жилом. В XVII веке в Урыве строились речные струги. С 1719 года Урыв — центр комиссарства в составе Воронежской провинции.

В 1779 году город Урыв был упразднен, получив статус села в составе Коротоякского уезда. В 1791 году в селе была построена каменная Покровская церковь, а в 1808 году — каменная Успенская церковь.

В 1859 году в Урыве было 463 двора, 3782 человек жителей, 2 церкви, действовало училище. Во второй половине XIX века Урыв был административно разделен на две части: «Успенское общество» и «Троицкое (Покровское) общество». Так, в 1900 году население части села «Успенское общество» составляло 3446 человек, проживавших в 472 дворах. Население части «Троицкого общества» было  и  Всего же в селе было 2 церкви, 6 общественных зданий, 3 школы, маслобойный завод, проводились ярмарки, были трактиры, лавки.

Инфраструктура 
В селе находится Урывская средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Урыв-Покровка (село)
 [vrnguide.ru/t-admin/ostrogozhskij-district/selo-uryv-pokrovka.html село Урыв-Покровка — Воронежский Гид]

Населённые пункты Острогожского района